Anunciadas es el gentilicio o nombre común de uno de los siguientes institutos religiosos femeninos de la Iglesia católica:

 Anunciadas, orden religiosa fundada por Juana de Valois en 1502, en Francia;
 Anunciadas celestes, orden religiosa fundada por María Victoria de Fornari Strata en Italia;
 Anunciadas de Hervelée, congregación fundada por Lovanio Xavier Temmerman en 1894, en Hervelée (Bélgica).